Сыктывкар:

 Сыктывкар — город республиканского значения в России, столица и крупнейший город Республики Коми.
 Сыктывкар — международный аэропорт Сыктывкара, столицы Республики Коми.
 Сыктывкар — муниципальное образование в Республике Коми.
 Сыктывкар — фирменный поезд № 033Я/034Ч, обслуживающий маршрут Сыктывкар — Москва (Ярославский вокзал).
 Сыктывкар — железнодорожная станция Сосногорского региона Северной железной дороги.